Barliu steht für:

 Barliu (Euquisi), Aldeia im Osten von Osttimor
 Barliu (Ililai), Ortsteil der Siedlung Ililai im osttimoresischen Sucos Ililai